Predikát může být:
 predikát (logika) – v logice jazykové sdělení, o němž má smysl tvrdit, že je buď pravdivé nebo nepravdivé
 logická část programovacího jazyka, např. jazyka Prolog
 přídomek – součást šlechtických jmen 
 přísudek – základní větný člen (zpravidla sloveso v určitém tvaru) přisuzující podmětu činnost, stav nebo vlastnost)